Сте́лмужский дуб () — один из старейших дубов Европы, самый старый дуб в Балтике. В энциклопедических источниках приводятся разные оценки его возраста: почти 2000 лет, около 1000 лет, около 1500 лет. Точное определение возраста чрезвычайно затруднено тем, что сердцевина ствола выгнила и была удалена.

Дуб находится в Зарасайском районе Литвы, на территории деревни Стелмуже, рядом с границей Латвии.

Описание 
Высота дуба составляет 23 метра, диаметр в самой широкой части 3,5 м (обхват достигает 13,5 м).

Дерево пережило несколько исторических эпох в истории региона, возможно, видело крестоносцев и меченосцев. По легенде, во времена язычества литовцы поклонялись под ним Перкунасу.

При первой реставрации в 1916 году обтесали дупло, вычистили гнилую древесину из нутра, установили забор.

В 1960 году Стелмужский дуб был объявлен памятником природы и включён в число охраняемых объектов Литвы.

В настоящее время состояние дерева плохое, дуб покрыт грибами, мхами, лишайниками. С 2005 года его изучает чешский ученый-арборист Мартин Немец. Он предложил план по уходу за деревом, в котором предусматривается установить забор, не допускающий туристов в зону корней, убрать каменную кладку подпорной стенки, мульчировать почву дубовыми щепками, выкопать водосборники и каналы для впитывания воды, обрубить верхушки веток кроны (стимулирование эпикорминного роста) и ветви, которые могут сломаться, вырубить окрестные деревья, заслоняющие свет. Также существуют планы клонировать дуб в Лесном институте (в Гирёнисе, Каунасский район).

Упоминания в литературе 
Юозас Балтушис «О чём в песне не поётся»:

Весь Зарасайский край красив. Увидел раз в жизни, и уже не забудешь, какие бы красоты нашей планеты не увидел. А сильнее всего он притягивает сердце знаменитым великаном, седоглавым Стельмужским Дубом, давно пережившим ровесников во всей Европе, переступившим вторую тысячу лет. Подходишь к нему, словно к великому святилищу, тихому и торжественному, где каждое произнесенное слово кажется святотатством, а обыденная серая мысль — свидетельством пустяковости человека. Призадумавшись, отрешившись от рутины глядят на него люди. Хоть давят годы, клонит к земле старость, но не думает о смерти патриарх наших лесов.

Известный в прошлом литовский детский писатель Костас Кубилинскас написал стихотворение «Стелмужский дуб» ().

Примечания

Ссылки 
 Stelmužės ąžuolas — сайт туристической информации Зарасайского района
 Stelmužės ąžuolas — сайт об охраняемых и примечательных деревьях Литвы
 Сферическая панорама, снятая около Стелмужского дуба

Памятники природы Литвы
Знаменитые деревья Литвы
Зарасайский район
Дубы